Сезон 1999/2000 стал для Ливерпуля 108-м в истории клуба и 38-м подряд в Высшем дивизионе. Несмотря на неудачный прошлый сезон, руководство оставило тренера Жерара Улье. Сезон клуб закончил на 4-м месте, но все равно вылетел из национальных кубков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:38.000.000

Зима 

Убытки:16.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:9.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:54.500.000

Общая прибыль:9.500.000

Разница:45.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

Соревнования

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1999
Сезоны футбольных клубов 1999/2000